Theater in Argentinië 
 Teatro Argentina (Rome) - theater in Rome dat de naam ontleend heeft aan het plein "Largo di Torre Argentina"